

События 
 Год трёх римских пап (Евгений II — Валентин — Григорий IV).
 Арабами был выполнен опыт по определению величины градуса земного меридиана.
 Северо-африканские мусульмане Аглабиды начали завоевание Сицилии, которое продлится 51 год.

Родились 
 , марокканский султан (ум. 848).
 Монтоку, японский император (ум. 858).
 Кирилл Философ, святой, равноапостольный, византийский миссионер. Вместе с братом Мефодием является создателем славянской азбуки и церковного языка (ум. 869).

Скончались 
 27 августа — Евгений II, папа римский (род. 824).
 10 октября — Валентин, папа римский (род. 800).
 Партечипацио, Аньелло, 10-й венецианский дож.

Примечания

См. также